Ein Korrelator verwirklicht die Funktion der Kreuzkorrelation zur genauen Bestimmung des Zeitversatzes zweier Signale. Mögliche Ausprägungen sind Spezialcomputer, Analogschaltungen, Gehirnstrukturen oder Computerprogramme. Die Signale können technisch codierte Funksignale sein, Radar-, Sonar- oder optische Echos oder Signale natürlichen Ursprungs.

Das Prinzip wird am Beispiel dreier verschiedener Anwendungen erläutert, 
 einer Richtungsmessung: Vermessung der Erdrotation durch VLBI-Interferometrie an Quasaren,
 der Geschwindigkeitsmessung mittels eines in Bewegungsrichtung versetzt angeordneten Sensorpaares, sowie
 einer Entfernungsmessung: Ortung mit den Satelliten des Global Positioning Systems (GPS).

Bei der Korrelation werden jeweils zwei Signale rechnerisch so lange gegeneinander verschoben, bis die Charakteristik der beiden Signale übereinstimmt. Die gefundene Verschiebung ist dann die Zeitdifferenz
 entweder zwischen den Laufzeiten von einer Strahlungsquelle (Quasar) zu zwei Bodenstationen
 bzw. den Signalen der zwei Sensoren, die sich nacheinander über eine Struktur hinwegbewegen
 oder zwischen dem von einem Satelliten empfangenen und dem im Empfänger berechneten Kode.
 

Solange der Funkortungsempfänger nach dem Einschalten die Bahnen der Satelliten und seine eigene (positionsabhängige!) Bewegung im Raum nur sehr grob kennt, müssen seine Korrelatoren wegen der Doppler-Verschiebung die Signale nicht nur zeitlich verschieben, sondern auch verschieden dehnen. Diese zweidimensionale Suche ist erheblich aufwändiger.

Korrelatoren im Vergleich 
 Der Korrelator des Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) führte im Dezember 2012 17 PetaFLOPS aus.
 Die Rechenleistung des WIDAR Korrelator am Expanded Very Large Arrays (EVLA) ist (Juni 2010) mit 40 PetaFLOPS angegeben.
 Der geplante Korrelator des Square Kilometre Array (SKA) (Bauzeit 2016 bis 2023) soll 4 ExaFLOPS (4000 PetaFLOPS) (Informationsstand Juni 2010) ausführen können.

Siehe auch 
 Optimalfilter
 Ausgleichsrechnung
 Astrometrie, Radioastronomie

Einzelnachweise 

Beobachtende Astronomie
Radioastronomie
Geodäsie
Satellitennavigation